Jacomini ist der Familienname folgender Personen:

 Kaspar Andreas von Jacomini (1726–1805), österreichischer wohltätiger Spekulant
 Virgil Jacomini (1899–1984), US-amerikanischer Ruderer